Ronda (jogo de cartas), popular em Marrocos
Ronda (música), gênero 
Ronda (1953), samba de Paulo Vanzolini
A Ronda (1950), filme com Simone Signoret 
Ronda (Diário de Notícias) - coluna do jornal de Porto Alegre

Localidades
Ronda (Espanha)
Ronda (Carolina do Norte), nos EUA

Desambiguações de topônimos